Розетта (космічний апарат)
 Розетта (печиво)
 Розетта (місто) — місто в Єгипті
 «Розетта» — драматичний фільм братів Дарденн 1999 року, лауреат «Золотої пальмової гілки» Каннського МКФ.